GF poate fi:

 Guiana Franceză, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .gf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guiana Franceză
 Garda Financiară, autoritate publică de control din România

Legături externe 
  „GF” la acronymfinder.com